Kostelů zasvěcených Zvěstování Páně je více:

 v České republice

 Kostel Zvěstování Páně (Beroun)
 Kostel Zvěstování Páně (Břežany)
 Kostel Zvěstování Páně (Dobrš)
 Kostel Zvěstování Páně (Olomouc)
 Kostel Zvěstování Páně (Račice)
 Kostel Zvěstování Páně (Úvaly)
 Kostel Zvěstování Páně (Vlachovo Březí)
 Kostel Zvěstování Páně (Zahájí)
 Kostel Zvěstování Páně (Živanice)
a další…

 na Slovensku

 Kostel Zvěstování Páně (Bratislava)
 Kostel Zvěstování Páně (Gajary)